Alfafar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alfafar (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Alfafar (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar